DeBattista ist der Familienname folgender Personen:

 Karen DeBattista, maltesische Sängerin und Songwriterin
 Lolly Debattista (1929–2021), maltesischer Fußballspieler
 Rosetta DeBattista, maltesische Pianistin
 Sophie Debattista (* 1994), maltesische Sängerin und Schauspielerin